

Política 
 Partido Popular, partido político español.
 Partido Patriota, partido político guatemalteco.
 Partido del Progreso, partido político ecuatoguineano.
Podemos Perú, partido político peruano.
 Cualquier partido político denominado Partido Popular.
 Cualquier partido político denominado Partido Progresista.

Ciencia 
 Polipropileno, también conocido como PP.
 Cadena protón-protón, también conocida como cadena pp.
 Potencia de Planck.
 Uno de los nombres de la vitamina B3, llamada en ocasiones vitamina PP (por factor de prevención de la pelagra).

Otros usos 
 Plan de pruebas (en ingeniería).
 Proposición principal, clasificación sintáctica de las oraciones compuestas subordinadas.
 Procesador periférico (en informática).